LCY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Londra-City, Londra, Regno Unito